Лунчиле () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Лопетарі.
 Лунчиле () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Кіождень.